Fredrik Forsberg kan syfta på:

 Fredrik Forsberg (född 1991), fotbollsspelare
 Fredrik Forsberg (ishockeyspelare född juni 1996), ishockeyspelare
 Fredrik Forsberg (ishockeyspelare född december 1996), ishockeyspelare
 Fredrik Forsberg (1856-1942), metallurg